Il singolare del Congoleum Classic 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

José Higueras era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jimmy Connors.

Connors ha battuto in finale 6–2, 6–7, 6–3 Yannick Noah.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Congoleum Classic 1984